Сергей Александрович Виноградов:
 Виноградов, Сергей Александрович (1907—1970) — советский дипломат.
 Виноградов, Сергей Александрович (род. 1965) — российский актёр и режиссёр.
 Виноградов, Сергей Александрович (1882—1951) —  Епископ Александр, Житомирский и Овручский.